Faridpur steht für:

 Faridpur (Bangladesch), Stadt in Bangladesch
 Faridpur (Distrikt), Distrikt in Bangladesch
 Faridpur (Uttar Pradesh), Stadt in Indien